Сан Антонио Содзил има више значења:

 Сан Антонио Содзил (Сакалум), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Антонио Содзил (Теабо), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику